Kelemen este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Atila Kelemen (medic) (1919-1994), medic și poloist român
 Attila Kelemen (n. 1948) (1948-2022), politician român de etnie maghiară
 Attila Kelemen (n. 1986) (n. 1968), politician român
 Attila M. Kelemen (n. 1965), filolog român
 Dávid Kelemen (n. 1992), fotbalist maghiar
 Francisc Kelemen, om de afaceri român
 Hajnal Kelemen (n. 1960), farmacistă și profesor universitar
 Hunor Kelemen (n. 1967), politician român de etnie maghiară
 Marián Kelemen (n. 1979), fotbalist slovac
 Márta Kelemen (n. 1954), gimnastă maghiara
 Pavel Kelemen (n. 1991), biciclist ceh
 Zoltán Kelemen (n. 1986), patinator din România

Nume de familie ungurești